Schalk van der Merwe ist der Name folgender Personen:

* Schalk van der Merwe (Politiker) (1922–1984), südafrikanischer Arzt und Politiker
 Schalk van der Merwe (Tennisspieler) (1961–2016), südafrikanischer Tennisspieler